Phipps ist der Familienname folgender Personen:

 Charles John Phipps (1835–1897), englischer Architekt

 Eric Phipps (1875–1945), britischer Diplomat
 Frances Phipps (1926–2013), erste Frau am Nordpol
 George Phipps, 2. Marquess of Normanby (1819–1890), britischer Politiker und Kolonialgouverneur
 Grace Phipps (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin

 James Phipps (1788–1853), englischer Impfpatient
 James Bird Phipps (* 1934), kanadischer Botaniker
 Jimmy Phipps (1912–2007), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker
 Lawrence C. Phipps (1862–1958), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Martin Phipps (* 1968), britischer Komponist

Phipps ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Phipps (Alabama)
 Phipps (Virginia)
 Phipps (Wisconsin), im Sawyer County
 Phipps Bend, Tennessee

Phipps als Teil von Firmierungen:
 Phipps Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Phipps-Grinnell Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Phipps Conservatory and Botanical Gardens, Botanischer Garten in Pittsburgh, Pennsylvania
 Phips
 Fips
 Philipp Riederle (Pseudonym Phipz; * 1994), deutscher Unternehmensberater